Nona ist

 der neunte Teil, Neunte. Lateinisch nona bedeutet etwas Neuntes, unter anderem die neunte Stunde; vgl. nonus (= neunte), novem (= neun)
 eine der Parzen in der römischen Mythologie, siehe Klotho (Mythologie)
 eine Kurzgeschichte von Stephen King aus der Sammlung Der Gesang der Toten
 ein sowjetischer Panzermörser, siehe 2S9 
 Nona-M1, russischer Mörser
 eine kroatische Verkleinerungsform des Vornamens Yvonne
 Titularbistum Nona, ein Titularbistum
 Nona (Berg), ein Berg auf der indonesischen Insel Ambelau
 eine Märtyrerin, die am 29. Oktober 298 gemeinsam mit ihrem Ehemann Marcellus von Tanger und ihren zwölf Söhnen enthauptet wurde
 eine der fünf Bronzeglocken des Markusturms in Venedig

Nona ist der Name folgender Orte:

 Nona (Missouri)
 Nona (Texas)
 Nona (Dalmatien), siehe Nin

Nona ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Shimoun Nona (* 1967), irakischer Geistlicher, Erzbischof der Erzeparchie Mosul
 Sharmila Jan Nona (* 1999), sri-lankische Leichtathletin

Siehe auch:
 Nonna
 None (Begriffsklärung)